Jason Matthews (n. 1969) – cestista statunitense
 Jason Matthews – regista
 Jason Matthews – scrittore statunitense